Allanah Starr é uma atriz pornográfica Transsexual cubana.

Prêmios e indicações

2007 AVN Award for Transsexual Performer of the Year (nomeada)
2008 AVN Award for Transsexual Performer of the Year (vencedora)
2007 Best Party Promoter Glammy (nomeada)

2008 Best Party Promoter Glammy (nomeada)

2007 Most Outrageous Sex Scene AVN Award with Buck Angel (nomeada)

Atores pornográficos de Cuba
Atrizes pornográficas LGBT